Scottdale peut désigner aux États-Unis :
 , ville de Géorgie
 Scottdale, ville de Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme